Villagarcía de la Torre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villagarcía de la Torre (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Villagarcía de la Torre (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar